Piero Messina – giornalista italiano
Piero Messina – regista italiano